Общество Генри Джексона — независимое британское общественное объединение. Основано при Кембриджском университете в 2005 году. Названо в честь американского сенатора-демократа Генри Джексона. Цель — исследования различных аспектов международной политики Великобритании.

История 
Общество было основано в 2005 году и названо в честь американского сенатора-демократа, воинственного противника коммунизма () и сторонника интервенционизма.

История общества началась в колледже  (Кембриджский университет), где группа «Правые из Петерхауса» () сформировалась уже в 1960—1970-х годах вокруг ; позже общество переехало в Лондон.

В 2011 году в общество влилась антимусульманская группа .

Политические позиции 
Формально общество позиционирует себя как двухпартийное, но на практике в нём доминируют сторонники тори, лишь небольшое число лейбористов готовы согласиться с весьма правой идеологией общества. Большинство членов с левой или либеральной ориентацией покинули общество после его слияния с Центром социальной сплочённости.

Тесные связи с консерваторами ставят под сомнение благотворительный статус общества, особенно в связи с попыткой его исполнительного директора, Алана Мендосы, избраться в парламент в 2015 году (законы Великобритании запрещают благотворительным организациям преследовать какие-либо политические цели).

Общество выступает за внешнюю политику, направленную на защиту прав человека во всем мире с использованием как мирных, так, при необходимости, и военных методов и средств.

Выбор названия общества озадачил комментаторов. Уже в 2006 году, разбирая первую публикацию общества,  не смог понять, почему общество с чётко интервенционистской направленностью названо в честь политического деятеля с весьма разнообразными взглядами: Джексон, в числе прочего, был ещё и защитником природы, противником крупных корпораций, горячим сторонником профсоюзов и «Нового курса» Рузвельта. По мнению Бриттена, позиция общества скорее напоминала идеи Пальмерстона, который в XIX веке помогал отдельным маленьким народам «освободиться» с помощью британских канонерок. По мнению Гриффина с соавторами, название было выбрано как раз удачно, так как поддержка Джексоном прогрессивных идей была ограниченной, но он, подобно современным неоконсерваторам проявлял неограниченную поддержку в отношении Израиля и применения военной силы со стороны США (при этом, как и большинство неоконов, лично уклонился от поездки на фронт) и всячески препятствовал разрядке напряжённости.

Задачи 
По заявлениям общества, его задачи заключаются в продвижении принципов свободы, конституционной демократии, трансатлантического сотрудничества, ясной международной политики, а также политики обеспечения внутренней и внешней безопасности Великобритании. По сообщению официального сайта Общества:

Не представляя никакое из политических течений, мы даем платформу тем, кто согласен с этими принципами или хочет больше о них узнать.

Финансирование 
По утверждению самого общества, оно существует за счет частных пожертвований. Доходы общества быстро выросли после 2009 года:
 £4082 в 2005 году;
 £1806 в 2006;
 £37 742 in 2007;
 £86 128 in 2008;
 £98 000 в 2009 году;
 £321 000 в 2010;
 £815 000 в 2011;
 £1 313 000 в 2013.

Общество отказывается огласить список доноров или детализировать свои расходы (ограничиваясь общей формулировкой «исследования политики»). Однако, Гриффин с соавторами смогли установить 13 крупных доноров, пожертвования которых шли через их благотворительные фонды (такие фонды должны публиковать информацию о своих пожертвованиях согласно законам США и Великобритании). Эта группа доноров сильно пересекается с организациями по поддержке Израиля (12 доноров из 13) и Консервативной партии Великобритании. Исследователи также связали значительный рост пожертвований в 2012 году с присоединением Центра социальной сплочённости.

Пропаганда 

Для объяснения своей поддержки войны в Ираке, Общество распространяет «опасное заблуждение» — «невероятный миф» о том, что ИГИЛ — это порождение Саддама Хуссейна. Так, член Общества Кайл Ортон () в статье в Нью-Йорк Таймс утверждал, что Саддам поощрял салафистов, которые потом якобы составили костяк ИГИЛ. Сэмюэль Хелфонт и Майкл Брилл () проанализировали легкодоступные сегодня иракские архивы (протоколы партии Баас хранятся в Гуверовском институте) и подтвердили общеизвестный факт: Саддам не любил исламского экстремизма в любом его проявлении; Хелфонт и Брилл пришли к выводу, что «Баас-салафистская» теория происхождения ИГИЛ неверна. То же отмечают и другие исследователи.

Центр исследования России 
В середине 2012 при Обществе был создан «Центр исследования России». Цель Центра — поддержка российских правозащитников и гражданских активистов в разоблачении коррупции и правонарушений на высшем уровне. В частности, центр занимается кампанией по делу Сергея Магнитского.

Глава центра, Майкл Вайс (), позиционирует себя как эксперт одновременно по России и Сирии, хотя не знает ни русского, ни арабского языков и не провёл заметного времени ни в одной из этих стран. По совместительству Вайс также является редактором журнала , владельцем которого является .

По мнению журналистов RT, Вайс типичен для новой волны «экспертов по России». В отличие от специалистов прошлых лет, которые проводили годы жизни в России, осваивали русский язык или активно занимались научными исследованиями по российской тематике, новые «эксперты» практически ничего о России не знают, но бесконечно о ней разглагольствуют.

Ссылки 
 The Henry Jackson Society , The Guardian.
 Beth B. Alexander, 'Crying Wolf' over the neoconservatives , The Washington Times, November 22, 2004.
 David Clark, The neconservative temptation beckoning Britain’s bitter liberals. For leftists divided by Iraq, tomorrow’s launch of a rightwing political society could be a transforming moment , The Guardian, November 21, 2005.
 Ros Taylor, Inside the hawks' nest , The Guardian, November 22, 2005.
 Don’t blame 'Scoop' for the neocons , The Guardian, November 23, 2005.
 Stephen Pollard, What’s left, right, centre and neocon all over. A new group shows that the old party political divides have broken down, The Sunday Times, November 27, 2005. (NB: Pollard is one of the signatories of the HJS’s principles although this is not noted in the article.)
 James Heartfield, Humanitarian interventionists dig in, Spiked Online, December 16, 2005.
 Fran Kelly, New Life for Neoconservatism?, ABC Radio News (Australia), January 6, 2006.
 Gisela Stuart, Finding Neo. Gisela Stuart argues for a robust foreign policy , Progress, January/February 2006.
 Charlie Skelton. The Syrian opposition: who’s doing the talking?  // Гардиан, 12 июля 2012.
 Randeep Ramesh. Rightwing thinktank pulls funds for Commons groups after disclosure row . // Гардиан, 30 декабря 2014.

Примечания

Литература 
 Tom Griffin, Hilary Aked, David Miller, Sarah Marusek. The Henry Jackson Society and the Degeneration of British Neo-conservatism . Public Interest Investigations, 2015. 83 с. ISBN 978-0-9570274-4-2
 Klaus Dodds, Stuart Elden. Thinking Ahead: David Cameron, the Henry Jackson Society and British Neo-conservatism. // The British Journal of Politics & International Relations. Volume 10, Issue 3, pages 347—363, August 2008.

Аналитические центры Великобритании